Crus (lat. Unterschenkel) steht für: 
 Unterschenkel, ein Teil des Beins 

Crus ist der Name folgender Personen:
 Lucius Cornelius Lentulus Crus, römischer Konsul 49 v. Chr.
 Manuel Álvaro da Cruz (Manecas Crus, †), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist und Freiheitskämpfer

Die Abkürzung CRUS steht für: 
 CRUS, Conférence des Recteurs des Universités Suisses, Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten 

Siehe auch:
 Kruus
 Crous